But Not for Me (film), een Amerikaanse film uit 1959
 But Not for Me (lied), een lied van George Gershwin uit 1930